Horvátország
Dobranje falu Cista Provo községben, Split-Dalmácia megyében
Dobranje falu Zažablje községben, Dubrovnik-Neretva megyében